Marina Aleksiejewna Jelcowa, ros. Марина Алексеевна Ельцова (ur. 4 lutego 1970 w Leningradzie) – radziecka i rosyjska łyżwiarka figurowa, startująca w parach sportowych z Andriejem Buszkowem. Uczestniczka igrzysk olimpijskich w Nagano (1998), mistrzyni (1996) i wicemistrzyni świata (1997), dwukrotna mistrzyni Europy (1993, 1997), medalistka finału Champions Series oraz 3-krotna mistrzyni Rosji (1995, 1997, 1998). Po zakończeniu kariery amatorskiej w 1999 roku została trenerką łyżwiarstwa w Kansas City.

Osiągnięcia

Z Andriejem Buszkowem (ZSRR, Rosja)

Ze Siergiejem Zajcewem (ZSRR)

Przypisy

Bibliografia 
 

Rosyjscy łyżwiarze figurowi
Radzieccy łyżwiarze figurowi
Trenerzy łyżwiarstwa figurowego
Rosyjscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1998
Ludzie urodzeni w Petersburgu
Urodzeni w 1970